Biała Woda (polnisch für Weißwasser, weißes Wasser) bezeichnet in Polen:

 Biała Woda (Bystrzyca Kłodzka), Ortschaft in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka
 Biała Woda, rechter Zufluss zur Psina, siehe Bilawoda
 ehemaliges lemkischen Dorf in der Gemeinde Szczawnica, Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Jaworki